Хура́до () — испанская фамилия. Известные носители:

 Хурадо, Кэти (1924—2002) — мексиканская актриса.
 Хурадо, Росио (1946—2006) — испанская певица и актриса.
 Хурадо, Себастьян (род. 1997) — мексиканский футболист.
 Хурадо, Хосе Мануэль (род. 1986) — испанский футболист.

Топоним 
 Хурадо — город и муниципалитет в Колумбии.